Жёлтая кни́га — многозначный термин.
  — стандарт хранения компьютерных данных для CD-ROM.
 «Жёлтая книга» — документ радужной серии NIST.
 «Жёлтая книга» () — английский литературный журнал (1894—97).
 «Жёлтая книга Лекана» (Leabhar Buidhe Lecain) — средневековый ирландский манускрипт, записанный не позднее начала XV века.
 «Жёлтые книги» () — собрание дипломатических документов, которые министр иностранных дел Франции представлял на рассмотрение палаты депутатов в XIX — начале XX веков. Введены в 1852 году по образцу британских «синих книг».
 «Жёлтая книга» — раздел «Хазарского словаря» Милорада Павича — еврейские источники о хазарском вопросе.

См. также 
 Красная книга (значения)
 Зелёная книга
 Цветные книги